Haiming kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Haiming, Oberbayern, ort och kommun, Bayern,

Österrike 

 Haiming, Österrike, ort och kommun, Tyrolen,